Dans la mythologie grecque, l'hydre de Lerne était un serpent d'eau qu'Héraclès dut tuer dans le cadre de ses douze travaux.  A chaque fois qu'on lui coupait une tête, deux nouvelles têtes la remplaçaient.                                                                                          Les flèches trempées dans le sang de l'Hydre provoquent des blessures incurables.
 En zoologie, une hydre est un polype de l'embranchement des cnidaires.
 En héraldique, l'hydre est une figure imaginaire.
 En astronomie :
 deux constellations portent ce nom :
 L'Hydre (femelle), la plus vaste constellation des cieux ;
 L'Hydre mâle, beaucoup plus petite ;
 ainsi qu'un satellite naturel de Pluton, Hydre.
 Opération Hydre, nom donné à des opérations militaires :
 dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale : opération Hydra, bombardement aérien de la base de Peenemünde ;
 dans le cadre de l'intervention militaire au Mali.